Shepard nebo Shepherd [šeperd] (ovčák) může znamenat:

příjmení
Alan Shepard (1923–1998) – první americký astronaut
Cybill Shepherdová (1950) – americká herečka a zpěvačka
Charles Shepherd – britský fotograf, aktivní v letech 1858–1878
John Shepherd-Barron (1925–2010) – vynálezce bankomatu 
Kenny Wayne Shepherd (1977) – americký blues-rockový kytarista 
Sam Shepard (1943–2017) – americký herec, dramatik a scenárista
Sara Shepardová (1977) – americká spisovatelka
William Shepherd (1959) – americký kosmonaut

jiný význam
Bourne & Shepherd – fotografické studio
The Shepherd – novela F. Forsytha